Baader peut faire référence à :

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique :
 Andreas Baader (1943 - 1977), militant d'extrême gauche allemand
 Caspar Baader (né en 1953), homme politique suisse
 Ferdinand-Marie Baader (1747 - 1797), médecin allemand
 Franz von Baader (1765 - 1841), théologien allemand
 Jean Baader ou Johann Baader (1709-1779), peintre allemand
 Johann Michael Baader (1736-1792), peintre et graveur
 Johannes Baader (1875-1955), architecte et écrivain
 Louis-Marie Baader (1828 - 1920), peintre français
 Tobie Baader, sculpteur sur bois allemand de la fin du

Autre 
 La Bande à Baader est le surnom de l'organisation allemande d'extrême gauche "Fraction Armée Rouge"
 Baader (film), film allemand sur Andreas Baader